Томиока Сандзо (, ? — 26.11.1894) — командир японской воинской части, разгромленной цинским генералом Не Шичэном в сражении за Ляньшаньгуань, продолжавшемся с 7.11.1894 по 26.11.1894, о чем Не Шичэн сообщает в своем дневнике «Дунчжэн жицзи».

Сведения об этом японском офицере крайне скудны — несмотря на то, что сам Не Шичэн (а за ним и другие цинские авторы) называет его Томиока Сандзо, в этом существуют весьма большие сомнения.
Собственно, о заключительном этапе сражения за Ляньшаньгуань и гибели Томиока Сандзо в дневнике Не Шичэна сказано только:
29-й день (10-го месяца) (26.11.1894) 
Идет снег. Ночью тайно договорился с войсками Шэнцзы о подкреплении и лично возглавил несколько сотен кавалеристов, чтобы воспользоваться неготовностью врага и вернуть узкий [проход в] Ляньшаньгуань. В это время враги спали. Проснувшись в страхе, они не понимали, много или мало наших войск, и, как крысы, попрятались в Фэньшуйлин. Наши войска открыли огонь и бросились в атаку. Убитых врагов [было] без счета. Около позиций убили японского командира Томиока Сандзо. Рассвело, подразделения армии Шэнцзы толпами подошли к нам на помощь.
В других сочинениях конца XIX — начала XX веков цинские авторы пишут либо просто о гибели Томиока Сандзо в бою с китайскими войсками, либо, как Чжао Эрсюнь, говорят о том, что Томиока Сандзо был обезглавлен Не Шичэном:
обезглавил японского военачальника Томиока Сандзо ().

В течение боев за район Ляньшаньгуань с японской стороны в боевых действиях приняли следующие части и соединения:
1-я сводная группа
10-я бригада
12-й полк
22-й полк

Согласно японским данным, подполковник (中佐) Томиока Сандзо, уроженец Ибараки (茨城県), являлся командиром (連隊長) 22-го пехотного полка (歩兵第22連隊) 5 пехотной дивизии (第5師団) с 6.06.1894 по 3.11.1901, звание полковника (大佐) получил в ноябре 1896 г. Дослужился до генерал-майора. В некоторых японских работах по японо-китайской войне 1894—1895 годов утверждается, что Томиока Сандзо был разгромлен, но не убит, однако японские официальные источники времен японо-китайской войны 1894—1895 годов вообще умалчивают о сражении у Ляньшаньгуани и отступлении японских войск к Фэнхуанчэну в результате успешного контрнаступления китайских войск.

Иногда о Томиока Сандзо говорится как о командире бригады (旅団長), но достоверность этих сообщений вызывает сомнения.

Таким образом, под вопрос ставится достоверность сообщения Не Шичэна — он не указывает чина убитого японского офицера, а только его имя. Скорее всего, это связано с ошибкой (случайной или намеренной) в опознании тела убитого японскими военнопленными. В настоящее время вопрос о том, кем был убитый в ходе боя за Ляньшаньгуань японский старший офицер, остается открытым.

Персоналии по алфавиту
Участники Японо-китайской войны (1894—1895)